Саут-Эск или Южный Эск () — река в северо-восточной части Тасмании (Австралия). Общая длина реки составляет  — тем самым, она является самой длинной рекой Тасмании, опережая Деруэнт (Derwent River, ) и другие реки.



География 

 

Река Саут-Эск зарождается в лесах на северо-востоке Тасмании (South Esk Forest Reserve), немного северо-восточнее плато (и одноимённого национального парка)  (Ben Lomond), на котором находится вторая по высоте гора Тасмании Легс-Тор. Исток реки Саут-Эск находится примерно в  западнее дороги Матинна-Плейнс (Mathinna Plains Road), чуть южнее её пересечения с дорогой Маунт-Элберт (Mount Albert Road).

Огибая плато Бен-Ломонд, река Саут-Эск течёт сначала на юг, а затем на запад, вдоль автомобильной дороги  Эск-Хайвей (Esk Highway), протекая вблизи населённых пунктов  (Fingal) и  (Avoca).

После этого река Саут-Эск поворачивает на северо-запад и, петляя, протекает через небольшие города  (Evandale, находящийся вблизи аэропорта Лонсестона), Лонгфорд (Longford) и  (Hadspen). У Лонгфорда в реку Саут-Эск вливается её главный приток река Маккуори (Macquarie River), а у Хадспена — другой приток, река Меандер (Meander River).

От Хадспена река Саут-Эск течёт на север, до искусственного озера (водохранилища)  (Lake Trevallyn), которое образовалось в результате установки  (Trevallyn Dam) на реке Саут-Эск. После плотины река течёт сначала на юго-восток, а потом на северо-восток, и через  (Cataract Gorge) достигает города Лонсестон (Launceston), где впадает в самую южную часть эстуария реки Теймар (Tamar River). Чуть севернее, с восточной стороны в Теймар впадает другая река — Норт-Эск (North Esk River — Северный Эск).

См. также 
 Лонсестон
 Река Теймар
 Река Норт-Эск
 Река Маккуори

Примечания 

Реки Тасмании
Бассейн реки Теймар (Тасмания)